Kabaktepe ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Kabaktepe (Alucra), Ortschaft im Landkreis Alucra der türkischen Provinz Giresun
 Kabaktepe (Ekinözü), Ortschaft im Landkreis Ekinözü der türkischen Provinz Kahramanmaraş
 Kabaktepe (Ilıca), Ortschaft im Landkreis Ilıca der türkischen Provinz Erzurum
 Kabaktepe (Köse), Ortschaft im Landkreis Köse der türkischen Provinz Gümüşhane
 Kabaktepe (Kozan), Ortschaft im Landkreis Kozan der türkischen Provinz Adana